Bloch steht für:
 Bloch, ein Familienname, siehe dort auch Namensträger
 Bloch (Fernsehreihe), deutsche Psychodrama-Reihe (2002–2013)
 Bloch-Gleichungen in der Physik
 Blochholz, Rundholz, Derbholz, das sägefähige oder furniertaugliche Holz eines gefällten Baumes
 Teil eines regionalen Schweizer Brauchtums in der Holzgewinnung, siehe Kanton Appenzell Ausserrhoden #Das Bloch
 Teil eines regionalen österreichischen Fasnachtsbrauchs, siehe Blochziehen in Fiss
 mehrere Flugzeugtypen, siehe Liste von Flugzeugtypen/A–B #Bloch

Unternehmen:
 Bloch Autotechnik, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Bloch et Compagnie, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Chocolats Camille Bloch, Schweizer Schokoladenhersteller
 Felix Bloch Erben, deutscher Theaterverlag
 Société des Avions Marcel Bloch, ehemaliger französischer Flugzeughersteller

Ort:
 Bloch (Lohmar), Weiler in Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Bloche (Patrick Bloche, * 1956)
 Blocher
 Block
 Ploch